Erzgräber ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Erzgräber (* 1964), deutsche Künstlerin und Hochschullehrerin
 Gudrun Erzgräber (* 1939), deutsche Kernphysikerin, Radiobiologin, Forscherin, Unternehmensgründerin und Wissenschaftsmanagerin
 Willi Erzgräber  (1926–2001), deutscher Anglist